Màrsies, sàtir que va néixer a Celea (Frígia), expert tocant l'aulos.
 Màrsies d'Alexandria, general dels alexandrins 
 Màrsies de Pel·la, escriptor grec (S. IV aC).
 Màrsies de Filips, escriptor grec

Vegeu també 
 Marsyas